Un meurtre sera commis le... peut désigner :
 Un meurtre sera commis le... (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1950, qui a connu plusieurs adaptations :
 Un meurtre sera commis le... (), pièce de théâtre de Leslie Darbon de 1977 ;
 Un meurtre sera commis le... (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One, diffusé en 1985 ;
 Un meurtre sera commis le... (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2005.